Calyciphora är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Friedrich Kasy 1960. Calyciphora ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Calyciphora